Ek är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt.  Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
Ek 8 856
Eek 486
Ekh 91
Ehk 40

Tillsammans blir detta 9 473 personer, vilket ger namnet plats nummer 87 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var i många fall ursprungligen ett soldatnamn.

Personer med olika varianter av Ek som efternamn 
 Amina Ek (född 1971), tidigare  verksamhetschef vid Centrum mot rasism
 Anders Ek (1916–1979), skådespelare
 Anna Ek (född 1980), Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens ordförande
 Bengt Ek (1917–1990), litteraturvetare
 Bettina Sågbom-Ek (född 1965), finlandssvensk programledare
 Birger Eek (1849–1899), konstnär
 Birger Ek (1911–1990), finländsk flygofficer
 Birgitta Ek (1913–1976), författare

 Brita Ek (1898–1980), konstnär
 Caroline Ek (född 1984), kickboxare
 Claës Johansson Eek (1731–1795), präst
 Daniel Ek (född 1983), entreprenör
 Eddie Ek (född 1995), politiker, sverigedemokrat
 Elias Ek (född 1973), entreprenör
 Elin Ek, flera personer
 Elin Ek (längdåkare) (född 1973), längdåkare
 Elin Ek (programledare) (född 1976), programledare, radiopratare och tv-producent
 Ellen Ek (född 1997), simhoppare
 Emy Ek (1888–1967), rektor, författare och översättare
 Erik Ek (1921–1998), handbollsspelare
 Eva Ek-Schaeffer (född 1941), textilkonstnär
 Fredrika Ek (född 1991), äventyrare
 Gun Ek (född 1936), dramatiker
 Gunnar Ek (1900–1981), kompositör, organist och violoncellist
 Gustaf Ek (1884–1962), blindpedagog
 Hans Ek (född 1964), dirigent och arrangör
 Helena Ek Tidstrand (född 1970), arvtagare, finansperson
 Hilding Eek (1910–1983), jurist, professor
 Jacob Fredrik Ek (1802–1868), kammarförvant  och konstnär
 Joel Eriksson Ek (född 1997), ishockeyspelare
 Johan Fredrik Eek (1758–1820), militär
 Johan Gustaf Ek, flera personer
 Johan Gustaf Ek (filolog) (1808–1862), filolog
 Johan Gustaf Ek (orgelbyggare) (1805–1877), orgelbyggare
 Johannes Ek (född 1469), präst
 Johnny Ekh (1925–2014), musiker
 Jonas Eek (journalist) (1945–2009), journalist
 Karin Ek (1885–1926), författare
 Karin Ek (musiklärare) (1917–2004), musikpedagog
 Karl Morten Eek (född 1988), norsk fotbollsspelare 
 Kerstin Ek (född 1942), kyrkomusiker och kördirigent
 Kristian Ek (född 1989), fotbollsspelare
 Lena Ek, (född 1958), folkrättsjurist och politiker
 Leonard Eek (född 1940), TV-producent
 Lisa Ek (född 1982), fotbolls-, ishockey- och bandyspelare
 Louise Eek (född 1957), journalist
 Magnus Ek (född 1994), politiker, centerpartist
 Malin Ek (född 1945), skådespelare
 Maria Magdalena Eek (1733–1800), finländsk sockerbagare
 Martine Ek Hagen (född 1991), norsk längdåkare
 Matilda Ekh (född 2002), basketspelare
 Mats Ek (född 1945), koreograf och regissör
 Michaela Ek (född 1988), handbollsspelare
 Niklas Ek (född 1943), premiärdansör och skådespelare
 Olle Ek (1899–1977), skådespelare
 Olof Ek (1919–1999), teckningslärare och konstnär
 Ragnar Ek (1922–1981), roddare
 Reeta Ek (född 1979), finländsk grafiker
 Robert Ek (född 1974), klarinettist
 Robert Ekh (född 1953), pastor och kyrkoledare inom Livets Ord
 Rune Ek (1929–2021), skådespelare och revyförfattare
 Selma Ek (1856–1941), operasångare
 Simon Ek (född 1983), äventyrare
 Staffan Ek (född 1991), löpare
 Stig Eek (1932–2008), ishockeyspelare, författare
 Sven B. Ek (1931–2016), etnolog
 Sverker Ek (1887–1981), litteraturvetare
 Sverker R. Ek (1930–2019), professor i litteraturvetenskap
 Tomas Ek (1957–2020), finländsk redaktör och musiker
 Torbjörn Ek (1949–2010), bandy- och fotbollsspelare
 Torbjörn Ek (företagsledare) (1934–2009)
 Ulla Ekh (född 1946), författare
 Valle Ek (1922–1987), fotbollsspelare
 Åke J. Ek (1925–2011), finlands- och FN-frivillig
 Åsa Ek Engqvist (född 1955), skådespelare

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn